

Cinema 
L'italiano – film del 2002 diretto da Ennio De Dominicis

Editoria 
L'italiano – rivista mensile fondata a Parigi nel 1836 diretta da Michele Accursi sulla quale scrisse anche Giuseppe Mazzini
L'Italiano – rivista mensile fondata nel 1959 e diretta da Pino Romualdi
L'Italiano – giornale fondato a Buenos Aires nel 1842 da Giovanni Battista Cuneo
L'Italiano – rivista letteraria fondata da Leo Longanesi nel 1926
L'Italiano – quotidiano di lingua italiana pubblicato a Buenos Aires

Letteratura 
L'italiano, o Il confessionale dei penitenti neri – romanzo della scrittrice inglese Ann Radcliffe
L'italiano – romanzo scritto da Sebastiano Vassalli

Musica 
L'italiano/Quarant'anni – singolo di Stefano Rosso del 1980
L'italiano – album di Toto Cutugno del 1983
L'italiano – singolo di Toto Cutugno del 1983
L'italiano - singolo di Annalisa Minetti e Jonathan Cilia Faro del 2021

Pagine correlate
Italiano